Ники Минаж ― американская певица, рэпер, автор песен и актриса. После выпуска трех микстейпов в период с 2007 по 2009 год Минаж подписала контракт на запись с лейблом Young Money Entertainment в 2009 году. С тех пор она выпустила четыре студийных альбома — Pink Friday в 2010 году, Pink Friday: Roman Reloaded в 2012 году, The Pinkprint в 2014 году и Queen в 2018 году.

В 2011 году Минаж получила две премии American Music Awards в категориях Любимый рэп/хип-хоп исполнитель и Любимый рэп/хип-хоп альбом, за свой дебютный альбом Pink Friday. В следующем году она снова получила премию American Music Awards за альбом Pink Friday: Roman Reloaded. В 2015 году Минаж снова победила в тех же номинациях, а премия Любимый рэп/хип-хоп альбом была присуждена за ее третий студийный альбом The Pinkprint. В 2011 году Минаж получила свою первую музыкальную премию MTV Video Music Award за Лучшее хип-хоп видео. В следующем году она получила еще одну награду за Лучшее женское видео для своего сингла «Starships». В 2015 и 2018 годах Минаж получила награды за Лучшее хип-хоп видео к синглам «Anaconda» и «Chun-Li». Она также регулярно получала премию BET Awards в категории Лучшая хип-хоп-исполнительница с 2010 по 2016 год.

С 2011 по 2016 год Минаж была номинирована в общей сложности на 10 премий Грэмми. Она получила свою первую номинацию в 2011 году в категории Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой за сингл «My Chick Bad» на 53-й церемонии. На 54-й премии Грэмми в 2012 году Минаж получила номинации в категориях Лучшая новая исполнительница и Лучший рэп-альбом за свой дебютный альбом Pink Friday, а также Лучшее рэп-исполнение за свой сингл «Moment 4 Life» с участием Дрейка. В 2015 году Минаж получила две номинации на 57-ю премию Грэмми за Лучшую рэп-песню и Лучшее дуэтное/групповое исполнение за свой совместный сингл «Bang Bang» с Джесси Джей и Арианой Гранде. На 58-й премии Грэмми в 2016 году Минаж получила три номинации, в том числе Лучший рэп-альбом за свой третий студийный альбом The Pinkprint.

American Music Awards 
American Music Awards ― ежегодная церемония вручения музыкальных премий и одно из нескольких крупных ежегодных шоу American music awards. Минаж получила восемь премий из одиннадцати номинаций.

|-
|rowspan="2"|2011
|Pink Friday
|Favorite Rap/Hip-Hop Album
|
|-
|rowspan="3"|Herself
|rowspan="2"|Favorite Rap/Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="4"|2012
|
|-
|Favorite Pop/Rock Female Artist
|
|-
|rowspan="2"|Pink Friday: Roman Reloaded
|Favorite Pop/Rock Album
|
|-
|rowspan="2"|Favorite Rap/Hip-Hop Album
|
|-
|rowspan="3"|2015
|The Pinkprint
|
|-
|rowspan="2"|Herself
|Artist of the Year
|
|-
|Favorite Rap/Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="2"|2020
|Herself
|Favorite Female Artist — Rap/Hip-Hop
|
|-
||«Tusa»
|Favorite Song — Latin
|
|}

Latin American Music Awards 
Latin American Music Awards ― ежегодная американская музыкальная премия, вручаемая компанией Telemundo. Песня Минаж победила во всех трёх своих номинациях.

|-
|rowspan="3"|
|rowspan="3"|«»
|Collaboration of the Year
|
|-
|Favorite Urban Song
|
|-
|Song of the Year
|
|}

BellaSugar Beauty Awards 
Премия BellaSugar Beauty Awards вручалась блогом PopSugar в 2012 году, чтобы выделить звезду с внутренней и внешней красотой. Минаж получила одну награду.

|-
|2012
|Herself
|Best Trendsetter
|
|}

BET

BET Awards 
Премия BET Awards была учреждена в 2001 году сетью Black Entertainment Television (BET) для награждения афроамериканцев в музыке, актерском мастерстве, спорте и других областях развлечений. Награды вручаются ежегодно и транслируются в прямом эфире. Минаж ― первая и единственная женщина-рэпер, получившая награду в категории Лучшая хип-хоп-исполнительница семь лет подряд. В общей сложности она получила двенадцать наград из тридцати трех номинаций.

|-
|rowspan="5"|2010
|rowspan="2"|Herself
|Best New Artist
|
|-
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="2"|Young Money
|Best New Artist
|
|-
|Best Group
|
|-
|«BedRock»(Young Money featuring Lloyd)
|Viewer’s Choice
|
|-
|rowspan="4"|2011
|rowspan="2"|Herself
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|FANdemonium Award
|
|-
|«Moment 4 Life»(Nicki Minaj featuring Drake)
|rowspan="2"|Viewer’s Choice
|
|-
|«Bottoms Up»(Trey Songz featuring Nicki Minaj)
|
|-
|rowspan="2"|2012
|rowspan="5"|Herself
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|FANdemonium Award
|
|-
|rowspan="2"|2013
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|FANdemonium Award
|
|-
|rowspan="2"|2014
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="2"|Young Money
|rowspan="2"|Best Group
|
|-
|rowspan="7"|2015
|
|-
|rowspan="2"|Herself
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|FANdemonium Award
|
|-
|«Anaconda»
|Video of the Year
|
|-
|«No Love» (Remix)(August Alsina featuring Nicki Minaj)
|Best Collaboration
|
|-
|«Only»(Nicki Minaj featuring Drake, Lil Wayne andChris Brown)
|rowspan="2"|Viewer’s Choice
|
|-
|«Throw Sum Mo»(Rae Sremmurd featuring Nicki Minaj andYoung Thug)
|
|-
|rowspan="2"|2016
|Herself
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|«Feeling Myself»(Nicki Minaj featuring Beyoncé)
|Best Collaboration
|
|-
|2017
|rowspan="2"|Herself
|rowspan="2"|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="3"|2018
|
|-
|«I’m Getting Ready»(Tasha Cobbs featuring Nicki Minaj)
|Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational
|
|-
|«MotorSport»(with Migos and Cardi B)
|Coca-Cola Viewers' Choice
|
|-
|2019
|rowspan="2"|Herself
|rowspan="2"|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="4"|2020
|
|-
|rowspan="3"|«Hot Girl Summer»
|Best Collaboration
|
|-
|Coca-Cola Viewers' Choice
|
|-
|Video of the Year
|
|}

BET Hip-Hop Awards 
Премия BET Hip Hop Awards ежегодно проводится сетью Black Entertainment Television (BET) для исполнителей хип-хопа, продюсеров и режиссеров музыкальных клипов. Минаж получила восемь наград из тридцати восьми номинаций.

|-
|rowspan="8"|2010
|«All I Do Is Win (Remix)»
|Reese’s Perfect Combo Award
|
|-
|«BedRock»
|Track of the Year
|
|-
|«Hello Good Morning (Remix)»
|Reese’s Perfect Combo Award
|
|-
|rowspan="4"|Herself
|Hustler of the Year
|
|-
|Lyricist of the Year
|
|-
|Made You Look (Best Hip Hop Style)
|
|-
|Rookie of the Year
|
|-
|«Your Love»
|Verizon People’s Champ Award
|
|-
|rowspan="6"|2011
|rowspan="3"|Herself
|MVP of the Year
|
|-
|Lyricist of the Year
|
|-
|Made You Look (Best Hip Hop Style)
|
|-
|Pink Friday
|CD of the Year
|
|-
|«Monster»
|Sweet 16: Best Featured Verse
|
|-
|«Moment 4 Life»
|Verizon People’s Champ (Viewers Choice)
|
|-
|2012
|rowspan="5"|Herself
|rowspan="3"|Made You Look (Best Hip Hop Style)
|
|-
|2013
|
|-
|rowspan="5"|2014
|
|-
|MVP of the Year
|
|-
|Lyricist of the Year
|
|-
|«My Hitta» (Remix) (with YG, Lil Wayne, Rich Homie Quan and Meek Mill)
|People’s Champ Award
|
|-
|«Pills n Potions»
|rowspan="2"|Best Hip-Hop Video
|
|-
|rowspan="9"|2015
|rowspan="2"|«Feeling Myself» (featuring Beyoncé)
|
|-
|rowspan="2"|Best Collabo, Duo or Group
|
|-
|«Truffle Butter» (featuring Drake & Lil Wayne)
|
|-
|The Pinkprint
|Album of the Year
|
|-
|rowspan="6"|Herself
|MVP of the Year
|
|-
|Lyricist of the Year
|
|-
|Hustler of the Year
|
|-
|Best Live Performer
|
|-
|rowspan="2"|Made You Look (Best Hip Hop Style)
|
|-
|rowspan="2"|2016
|
|-
|«Down in the DM (Remix)»
|Best Featured Verse
|
|-
|rowspan="3"|2017
|Herself
|Made-You-Look Award (Best Hip-Hop Style)
|
|-
|rowspan="2"|«Rake It Up»(featuring Yo Gotti)
|Best Collabo, Duo or Group
|
|-
|Best Featured Verse
|
|-
|rowspan="2"|2018
|Herself
|Made-You-Look Award
|
|-
|«Big Bank»
|Sweet 16: Best Featured Verse
|
|-
|2020
|«Hot Girl Summer»
|Best Collaboration
|
|}

BET Social Awards 
BET Social Awards ― ежегодная церемония награждения самых ярких событий в мире социальных сетей, включая самые популярные мемы, gif-файлы и хэштеги. Минаж получила одну номинацию.

|-
|2019
|Herself
|Best Celeb Follow
|
|}

Soul Train Awards 
The Soul Train Music Awards ― ежегодная церемония награждения в сфере афроамериканской музыки и развлечений. Минаж получила одну награду из девяти номинаций.

|-
|rowspan="2"|2010
|Herself
|Best New Artist
|
|-
|«Your Love»
|Best Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|2011
|«Moment 4 Life»(Nicki Minaj featuring Drake)
|Best Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|2012
|«Starships»
|Best Dance Performance
|
|-
|2013
|«High School»(Nicki Minaj featuring Lil Wayne)
|Best Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|2014
|«Pills n Potions»
|Best Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|rowspan="2"|2015
|«Feeling Myself»(Nicki Minaj featuring Beyoncé)
|Best Collaboration
|
|-
|«Truffle Butter»(Nicki Minaj featuring Drake and Lil Wayne)
|Best Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|2017
|«Rake It Up»(Yo Gotti featuring Nicki Minaj)
|Rhythm & Bars Award
|
|}

Billboard

Billboard Music Awards 
Премия Billboard Music Awards спонсируется журналом Billboard. Награды основаны на данных о продажах Nielsen SoundScan и радиоинформации Nielsen Broadcast Data Systems. Минаж получила 4 награды из 26 номинаций.

|-
|rowspan="4"|2011
|rowspan="2"|Herself
|Top New Artist
|
|-
|Top Rap Artist
|
|-
|Pink Friday
|Top Rap Album
|
|-
|«Bottoms Up»(Trey Songz featuring Nicki Minaj)
|Top R&B Song
|
|-
|rowspan="7"|2012
|rowspan="4"|Herself
|Top Female Artist
|
|-
|Top Rap Artist
|
|-
|Top Radio Songs Artist
|
|-
|Top Streaming Artist
|
|-
|rowspan="3"|«Super Bass»
|Top Rap Song
|
|-
|Top Streaming Song (Audio)
|
|-
|Top Streaming Song (Video)
|
|-
|rowspan="7"|2013
|rowspan="4"|Herself
|Top Female Artist
|
|-
|Top Rap Artist
|
|-
|Top Radio Songs Artist
|
|-
|Top Streaming Artist
|
|-
|«Starships»
|Top Dance Song
|
|-
|«Girl on Fire»(Alicia Keys featuring Nicki Minaj)
|Top R&B Song
|
|-
|Pink Friday: Roman Reloaded
|Top Rap Album
|
|-
|rowspan="4"|2015
|rowspan="2"|Herself
|Top Rap Artist
|
|-
|Top Streaming Artist
|
|-
|«Anaconda»
|Top Rap Song
|
|-
|The Pinkprint
|Top Rap Album
|
|-
||2016
|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack)
|Top Dance Song
|
|-
||2017
|Herself
|Chart Achievement Award
|
|-
|2018
|rowspan="2"|Herself
|rowspan="2"|Top Rap Female Artist
|
|-
|2019
|
|}

Billboard.com’s Mid-Year Music Awards 

|-
|2011
|rowspan="2"|Herself
|Best Dressed
|
|-
|rowspan="2"|2012
|First-Half MVP
|
|-
|Nicki Minaj & Hot 97
|Most Memorable Feud
|
|-
|2013
|Nicki Minaj & Mariah Carey
|Most Memorable Feud
|
|-
|rowspan="3"|2014
|rowspan="2"|«Pills n Potions»
|Best Music Video
|
|-
|Song That Will Dominate 2014’s Second Half
|
|-
|The Pinkprint
|Most Anticipated Music Event of 2014’sSecond Half
|
|-
|rowspan="5"|2015
|Herself
|First-Half MVP
|
|-
|«Feeling Myself»
|rowspan="2"|Best Music Video
|
|-
|«Bitch I'm Madonna»(Madonna featuring Nicki Minaj)
|
|-
|Nicki Minaj & Meek Mill
|Hottest Couple
|
|}

Billboard Women in Music 

|-
|2011
|rowspan="2"|Herself
|Rising Star
|
|-
|2019
|Game Changer
|
|}

BMI Awards

BMI London Awards 

|-
|rowspan="2"|2011
|«Your Love»
|rowspan="8"|Award-Winning Songs
|
|-
|«Check It Out»(with will.i.am)
|
|-
|2012
|«Where Them Girls At»(David Guetta featuring Flo Rida andNicki Minaj)
|
|-
|rowspan="4"|2013
|«Starships»
|
|-
|«Pound the Alarm»
|
|-
|«Turn Me On»(David Guetta featuring Nicki Minaj)
|
|-
|«Beauty and a Beat»(Justin Bieber featuring Nicki Minaj)
|
|-
|rowspan="2"|2016
|rowspan="2"|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj, Bebe Rexha and Afrojack)
|
|-
|Dance Award
|
|-
|rowspan="2"|2019
|«FEFE»
|rowspan="2"|Award-Winning Songs
|
|-
|«MotorSport»
|
|}

BMI Pop Awards 

|-
|2012
|«Super Bass»
|rowspan="7"|Award-Winning Songs
|
|-
|rowspan="2"|2013
|«Starships»
|
|-
|«Turn Me On»(David Guetta featuring Nicki Minaj)
|
|-
|2014
|«Beauty and a Beat»(Justin Bieber featuring Nicki Minaj)
|
|-
|rowspan="2"|2016
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|
|-
|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj, Bebe Rexha and Afrojack)
|
|-
|2018
|«Side to Side»
|
|}

BMI R&B/Hip-Hop Awards 

|-
|rowspan="4"|2011
|«BedRock»
|rowspan="4"|Award-Winning Songs
|
|-
|«Bottoms Up»
|
|-
|«My Chick Bad»
|
|-
|«Your Love»
|
|-
|rowspan="6"|2012
|rowspan="2"|«Super Bass»
|Urban Song of the Year
|
|-
|rowspan="2"|Award-Winning Songs
|
|-
|«Fly»(Nicki Minaj featuring Rihanna)
|
|-
|rowspan="2"|«Make Me Proud»(Drake featuring Nicki Minaj)
|Hot R&B/Hip-Hop Airplay & Hot R&B/Hip-Hop Songs
|
|-
|Hot Rap Songs
|
|-
|«Moment 4 Life»(Nicki Minaj featuring Drake)
|Award-Winning Songs
|
|-
|rowspan="6"|2013
|Herself
|Songwriters of the Year 
|
|-
|rowspan="2"|«Starships»
|Song of the Year
|
|-
|rowspan="15"|Award-Winning Songs
|
|-
|«Dance (A$$)»(Big Sean featuring Nicki Minaj)
|
|-
|«Girl on Fire»(Alicia Keys featuring Nicki Minaj)
|
|-
|«Make Me Proud»(Drake featuring Nicki Minaj)
|
|-
|2014
|«Love More»
|
|-
|2015
|«Anaconda»
|
|-
|rowspan="4"|2016
|«All Eyes on You»
|
|-
|«Only»(featuring Drake, Lil Wayne and Chris Brown)
|
|-
|«Truffle Butter»(featuring Drake and Lil Wayne)
|
|-
|«The Night Is Still Young»
|
|-
|2017
|«Do You Mind»
|
|-
|2018
|«Rake It Up»
|
|-
|rowspan="3"|2019
|«Big Bank»
|
|-
|«FEFE»
|
|-
|«MotorSport»
|
|}

BMI Trailblazers of Gospel Music Awards 

|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«I’m Getting Ready»
|Award-Winning Songs
|
|-
|Song of the Year
|
|}

Bravo Otto 

|-
|2012
|rowspan="3"|Herself
|rowspan="3"|Super-Rapper
|
|-
|2013
|
|-
|2015
|
|}

Break the Internet Awards 

|-
|rowspan="2"|2018
|Queen
|Music Drop of the Year
|
|-
|Queen Album Art
|Instagram Photo of the Year
|
|}

BreakTudo Awards 

|-
|2019
|«Goodbye»
|Collaboration of the Year
|
|-
|rowspan="2"|2020
|Herself
|International Female Artist
|
|-
|«Tusa»
|Collaboration of the Year
|
|}

Tudo Information Awards 

|-
|2020
|«Tusa»
|Feat do Ano
|
|}

Capital FM

Capital FM’s Music Video Awards 

|-
|rowspan="5"|2013
|Nas and Nicki Minaj — «Right By My Side»
|Best Kiss
|
|-
|«Starships»
|Raunchiest Video
|
|-
|«Pound the Alarm»
|Best You Could Never Wear That In Real Life Outfit
|
|-
|«Beauty and a Beat»
|rowspan="2"|Best Video
|
|-
|«Starships»
|
|}

Capital Loves Awards 

|-
|2014
|«Bang Bang»
|Best Single
|
|}

Capital Twitter Awards 

|-
|2013
|rowspan="2"|Herself
|Most Revealing Pictures
|
|-
|2014
|Most #Selfie Obsessed Star
|
|}

Capricho Awards 

|-
|2011
|Herself
|Revelação Internacional
|
|-
|2015
|Nicki Minaj vs. Taylor Swift
|Bafo do Ano
|
|}

BRIT Awards 

|-
|2012
|Herself
|International Breakthrough Act
|
|-
|2019
|«Woman Like Me» (Little Mix featuring Nicki Minaj)
|British Artist Video of the Year
|
|}

Cosmopolitan Beauty Awards 

|-
|2013
|Pink Friday
|Best Celebrity Fragrance
|
|}

Dorian Awards 

|-
|2014
|«Anaconda»
|Video of the Year
|
|}

Ebony 

|-
|2012
|Herself
|Honorees
|
|}

EW 

|-
|2015
|Herself
|Entertainer of the Year
|
|}

Fashion Los Angeles Awards 

|-
|2017
|Herself
|Fashion Rebel
|
|}

FiFi Awards 

|-
|rowspan="3"|2013
|rowspan="3"|«Pink Friday»
|Fragrance of The Year
|
|-
|Best Packaging
|
|-
|Media Campaign of the Year
|
|}

UK FiFi Awards 

|-
|2014
|«Pink Friday»
|Best New Celebrity Fragrance
|
|}

Global Awards 

|-
|2019
|«Woman Like Me» (with Little Mix)
|Best Song
|
|}

UK FiFi Awards 

|-
|2014
|«Pink Friday»
|Best New Celebrity Fragrance
|
|}

Грэмми 

|-
|2011
|«My Chick Bad» (with Ludacris)
|Best Rap Performance by a Duo or Group
|
|-
|rowspan="4"|2012
|Herself
|Best New Artist
|
|-
|Loud (as featured artist)
|Album of the Year
|
|-
|«Moment 4 Life» (featuring Drake)
|Best Rap Performance
|
|-
|Pink Friday
|Best Rap Album
|
|-
|rowspan="2"|2015
|«Anaconda»
|Best Rap Song
|
|-
|«Bang Bang» (with Jessie J and Ariana Grande)
|Best Pop Duo/Group Performance
|
|-
|rowspan="3"|2016
|«Only» (featuring Drake, Lil Wayne andChris Brown)
|Best Rap/Sung Collaboration
|
|-
|«Truffle Butter» (featuring Drake and Lil Wayne)
|Best Rap Performance
|
|-
|The Pinkprint
|Best Rap Album
|
|}

Latin Grammy Awards 

|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«Tusa»
|Record of the Year
|
|-
|Song of the Year
|
|}

Guinness World Records 

|-
|2017
|Herself
|Most Billboard Hot 100 entries by a solo artist (female)
|
|}

Heat Latin Music Awards 

|-
|2019
|«Krippy Kush (Remix)»
|Mejor Colaboración
|
|-
|2020
|«Tusa»
|Mejor Video
|
|}

HipHopDX

HipHopDX Year End Awards 

|-
|rowspan="3"|2010
|Herself
|Emcee of the Year
|
|-
|rowspan="2"|«Monster»
|Collaboration of the Year
|
|-
|Verse of the Year
|
|-
|2012
|Pink Friday: Roman Reloaded
|Disappointing Album of the Year
|
|-
|2013
|Nicki Minaj's Halloween Costume
|Instagram of the Year
|
|-
|2014
|«Anaconda» Artwork
|Instagram of the Year
|
|-
|2018
|Queen
|Disappointing Album of the Year
|
|}

HipHopDX Turkey Awards 

|-
|2009
|Herself
|The «Stanley Kubrick: Can’t Stop Watching» Award
|
|-
|2010
|Drake and Nicki Minaj’s Marriage
|The Wasting Our Time Award
|
|-
|2016
|Nicki Minaj and RetcH
|The Joanne The Scammer Award
|
|-
|2017
|Nicki Minaj and Remy Ma
|The Beef for Breakfast, Lunch and Dinner Award
|
|-
|2018
|Herself
|The Sore Loser Award
|
|}

iHeartRadio Music Awards 

|-
|2015
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|Best Collaboration
|
|-
|rowspan="3"|2016
|«Truffle Butter»(Nicki Minaj featuring Drake and Lil Wayne)
|Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj,Bebe Rexha and Afrojack)
|Dance Song of the Year
|
|-
|Nicki Minaj
|Best Fan Army
|
|-
|2017
|«Side to Side»
|Best Music Video
|
|-
|2018
|«Swish Swish»
|Best Music Video
|
|-
|2020
|«Hot Girl Summer»
|Best Lyrics
|
|}

iHeartRadio MMVAs 

|-
|2010
|«BedRock»
|International Video of the Year — Group
|
|-
|rowspan="2"|2012
|«Starships»
|rowspan="3"|International Video of the Year — Artist
|
|-
|«Turn Me On»(David Guetta featuring Nicki Minaj)
|
|-
|2013
|«Va Va Voom»
|
|}

International Dance Music Awards 

|-
|rowspan="4"|2012
|rowspan="2"|Super Bass
|Best R&B/Urban Dance Track
|
|-
|rowspan="2"|Best Rap/Hip Hop Dance Track
|
|-
|«Where Them Girls At»(David Guetta featuring Flo Rida andNicki Minaj)
|
|-
|Herself
|Best Break-Through Artist (Solo)
|
|-
|rowspan="3"|2013
|«Starships»
|Best Rap/Hip Hop Dance Track
|
|-
|«Pound the Alarm»
|rowspan="2"|Best R&B/Urban Dance Track
|
|-
|«Make Me Proud»(Drake featuring Nicki Minaj)
|
|-
|rowspan="2"|2015
|«Anaconda»
|Best Rap/Hip Hop Dance Track
|
|-
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|Best Rap/Hip Hop/Trap Dance Track
|
|-
|rowspan="6"|2016
|rowspan="2"|«Hey Mama»(David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack)
|Best R&B/Urban Dance Track
|
|-
|rowspan="3"|Best Rap/Hip Hop/Trap Dance Track
|
|-
|«Throw Sum Mo»(Rae Sremmurd featuring Nicki Minaj and Young Thug)
|
|-
|«Truffle Butter»(featuring Drake and Lil Wayne)
|
|-
|rowspan="2"|«Bitch I'm Madonna»(Madonna featuring Nicki Minaj)
|Best Commercial/Pop Dance Track
|
|-
|Best Music Video
|
|}

Japan Gold Disc Awards 

|-
|2012
|Herself
|Best International 3 New Artists
|
|}

JIM Awards 

|-
|2013
|rowspan="3"|Herself
|rowspan="2"|Best Urban
|
|-
|rowspan="3"|2015
|
|-
|Best Female International
|
|-
|«Anaconda»
|Best Video
|
|}

Key to New York 

|-
|2017
|Herself
|Outstanding Career Achievements in Music
|
|}

Latin Music Italian Awards 

|-
|rowspan="4"|2020
|rowspan="4"|«Tusa»
|Best Latin Song
|
|-
|Best Spanglish Song
|
|-
|Best Latin Collaboration
|
|-
|Best Latin Female Video
|
|}

MOBO Awards 

|-
|2010
|rowspan="4"|Herself
|rowspan="4"|Best International Act
|
|-
|2011
|
|-
|2012
|
|-
|2014
|

monitorLATINO Music Awards 

|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«Tusa»
|Canción Año Urbana
|
|-
|Colaboración del año
|
|}

MP3 Music Awards 

|-
|2011
|«Super Bass»
|Music Industry Choice Award
|
|-
|rowspan="2"|2012
|«Fireball» (Willow Smith featuring Nicki Minaj)
|Best / Teen / Music
|
|-
|«Turn Me On» (David Guetta featuring Nicki Minaj)
|House / Dance / Trance
|
|-
|2014
|«Anaconda»
|Radio / Charts / Downloads
|
|}

MTV

MTV Africa Music Awards 

|-
|2015
|Herself
|Best International Act
|
|}

MTV Europe Music Awards 

|-
|rowspan="3"|2012
|rowspan="3"|Herself
|Best Female
|
|-
|Best Hip-Hop
|
|-
|Best Look
|
|-
|rowspan="4"|2014
|rowspan="4"|Herself
|Best Female
|
|-
|Best Hip-Hop
|
|-
|Best Look
|
|-
|Biggest Fans
|
|-
|rowspan="5"|2015
|rowspan="4"|Herself
|Best Female
|
|-
|Best Hip-Hop
|
|-
|Best US Act
|
|-
|Best Look
|
|-
|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj,Bebe Rexha and Afrojack)
|Best Collaboration
|
|-
|rowspan="2"|2018
|rowspan="3"|Herself
|Best Hip-Hop
|
|-
|Best Look
|
|-
|2019
|Best Hip-Hop
|
|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«Tusa»
|Best Video
|
|-
|Best Collaboration
|
|}

MTV Fandom Awards 

|-
|2015
|Barbz
|Fandom Army of the Year
|
|}

MTV Italian Music Awards 

|-
|2012
|Herself
|Best Look
|
|}

MTV Millennial Awards 

|-
|2019
|Cardi B vs. Nicki Minaj
|Ridiculous of the Year
|
|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«Say So (Remix)»
|Hit Global
|
|-
|Feat Gringo
|
|}

MTV O Music Awards 

|-
|rowspan="3"|2010
|rowspan="6"|Herself
|Fan Army FTW
|
|-
|Must Follow Artist on Twitter
|
|-
|Favorite Animated GIF
|
|-
|2011
|Fan Army FTW
|
|-
|rowspan="2"|2012
|Too Much Ass for TV
|
|-
|Most Intense Social Splat
|
|}

MTV Video Music Awards 

|-
|2010
|«Massive Attack»(Nicki Minaj featuring Sean Garrett)
|Best New Artist
|
|-
|rowspan="3"|2011
|rowspan="2"|«Super Bass»
|Best Female Video
|
|-
|Best Hip-Hop Video
|
|-
|«Moment 4 Life»(Nicki Minaj featuring Drake)
|Best Collaboration
|
|-
|rowspan="3"|2012
|«Beez in the Trap»(Nicki Minaj featuring 2 Chainz)
|Best Hip-Hop Video
|
|-
|«Starships»
|Best Female Video
|
|-
|«Turn Me On»
|Best Visual Effects
|
|-
|rowspan="4"|2015
|rowspan="2"|«Anaconda»
|Best Female Video
|
|-
|Best Hip-Hop Video
|
|-
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|Best Collaboration
|
|-
|«Hey Mama»
|Song of Summer
|
|-
|2017
|«Side to Side»(with Ariana Grande)
|Best Choreography
|
|-
|2018
|«Chun-Li»
|Best Hip Hop Video
|
|-
|2019
|«Hot Girl Summer»(with Megan Thee Stallion & Ty Dolla Sign)
|Best Power Anthem
|
|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«Tusa»(with Karol G)
|Best Collaboration
|
|-
|Best Latin
|
|-
|}

MTV Video Music Awards Brazil 

|-
|2012
|Herself
|Best International Act
|
|}

MTV Video Music Awards Japan 

|-
|2011
|«Check It Out»(with will.i.am)
|Best Collaboration
|
|-
|rowspan="2"|2012
|rowspan="2"|«Where Them Girls At»(David Guetta featuring Flo Rida andNicki Minaj)
|Best Dance Video
|
|-
|Best Male Video
|
|-
|rowspan="4"|2013
|rowspan="2"|«Girl on Fire»(Alicia Keys featuring Nicki Minaj)
|Best Female Video
|
|-
|Best R&B Video
|
|-
|rowspan="2"|«Beauty and a Beat»(Justin Bieber featuring Nicki Minaj)
|Best Male Video
|
|-
|Best Pop Video
|
|-
|2015
|«Bitch I'm Madonna»(Madonna featuring Nicki Minaj)
|Best Female Video
|
|}

MTV Platinum Video Plays Awards 

|-
|rowspan="2"|2012
|«Super Bass»
|Gold
|
|-
|«Where Them Girls At»(David Guetta featuring Nicki Minaj and Flo Rida)
|rowspan="3"|Platinum
|
|-
|rowspan="2"|2013
|«Starships»
|
|-
|«Turn Me On»(David Guetta featuring Nicki Minaj)
|
|}

MTV2 Sucker Free Awards 

|-
|rowspan="5"|2010
|«Hello Good Morning (Remix)»
|rowspan="2"|Remix of the Year
|
|-
|«Hold Yuh (Remix)»
|
|-
|My Chick Bad
|Verse of the Year
|
|-
|«Roger That»
|The People’s Crown
|
|-
|«5 Star Chick (Remix)»
|Remix of the Year
|
|-
|rowspan="2"|2011
|Herself
|Like a Boss: The Artist That Ran 2011
|
|-
|YMCMB
|Best Crew of 2011
|
|}

Other accolades 

|-
|rowspan="4"|2010
|rowspan="5"|Herself
|Hottest MC in the Game
|
|-
|MTV News's Hottest Breakthrough MC
|
|-
|MTV News’s Woman of the Year
|
|-
|MTVU's Woman of the Year
|
|-
|2011
|Hottest MC in the Game
|
|}

NAACP Image Awards 

|-
|2011
|Herself
|New Artist
|
|}

NARM Awards 

|-
|2011
|Herself
|Breakthrough Artist of the Year
|
|}

NME 

|-
|2015
|Herself
|Honorees
|
|}

NET Honours 

|-
|2020
|Herself
|Most Popular Foreign Celebrity (Female)
|
|}

NewNowNext Awards 

|-
|2013
|Herself
|Best New Do
|
|}

New York Music Awards 

|-
|rowspan="5"|2011
|rowspan="2"|Herself
|Best Female Hip-Hop Artist
|
|-
|Debut Artist of the Year
|
|-
|«Monster»
|Best Featured Hip-Hop Artist
|
|-
|Pink Friday
|Best Debut Hip-Hop Album
|
|-
|«Your Love»
|Best Debut Hip-Hop Single
|
|}

Nickelodeon Kids' Choice Awards 

|-
|rowspan="2"|2015
|Herself
|Favorite Female Singer
|
|-
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|Favorite Song of the Year
|
|-
||2016
|Herself
|Favorite Female Singer
|
|-
|rowspan="3"|2017
|Side to Side (with Ariana Grande)
|Best Song
|
|-
|Herself
|Favorite Female Singer
|
|}

NRJ Music Awards 

|-
|rowspan="2"|2013
|Herself
|International Female Artist of the Year
|
|-
|«Beauty and a Beat»(Justin Bieber featuring Nicki Minaj)
|rowspan="2"|Video of the Year
|
|-
|2015
|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj, BebeRexha & Afrojack)
|
|-
|rowspan="2"|2020
|rowspan="2"|«Tusa»
|International Song of the Year
|
|-
|International Collaboration of the Year
|
|}

People’s Choice Awards 

|-
|2012
|rowspan="3"|Herself
|Favorite Hip-Hop Artist
|
|-
|2013
|Favorite Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="2"|2015
|Favorite Hip-Hop Artist
|
|-
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|Favorite Song
|
|-
|2016
|rowspan="2"|Herself
|Favorite Hip-Hop Artist
|
|-
|rowspan="2"|2018
|The Female Artist of 2018
|
|-
|Queen
|The Album of 2018
|
|}

Premios Tu Música Urbana 

|-
|2019
|«Tusa»
|Canción Femenina
|
|}

Q Awards 

|-
||2012
|«Starships»
|Best Video
|
|}

Radio Disney Music Awards 

|-
|2013
|«Beauty and a Beat»
|Song of the Year
|
|}

Shorty Awards 

|-
|2016
|Herself
|Best Musician
|
|}

Spotify Awards 

|-
|2020
|«Tusa»
|The Monday Song
|
|}

Steeple Awards 

|-
|2018
|«I’m Getting Ready»
|Collaboration of The Year
|
|}

Stellar Awards 

|-
|2018
|«I’m Getting Ready»
|Urban/Inspirational Single or Performance of the Year
|
|}

Teen Choice Awards 

|-
|rowspan="2"|2010
|Herself
|Choice Breakout Artist: Female
|
|-
|Young Money
|Choice Music: Group
|
|-
|rowspan="2"|2011
|Herself
|Choice R&B/Hip-Hop Artist
|
|-
|«Super Bass»
|Choice Summer Song
|
|-
|rowspan="3"|2012
|rowspan="2"|Herself
|Choice R&B/Hip-Hop Artist
|
|-
|Choice Fashion Icon: Female
|
|-
|«Starships»
|Choice R&B/Hip-Hop Song
|
|-
|rowspan="2"|2013
|Herself
|Choice R&B/Hip-Hop Artist
|
|-
|«Beauty and a Beat»(Justin Bieber featuring Nicki Minaj)
|Choice Single: Male
|
|-
|rowspan="3"|2014
|rowspan="2"|Herself
|Choice R&B/Hip-Hop Artist
|
|-
|Choice Summer Music Star: Female
|
|-
|«Pills n Potions»
|Choice R&B/Hip-Hop Song
|
|-
|rowspan="5"|2015
|rowspan="3"|Herself
|Choice R&B/Hip-Hop Artist
|
|-
|Choice Summer Music Star: Female
|
|-
|Choice Social Media Queen
|
|-
|«Bang Bang»(with Jessie J and Ariana Grande)
|Choice Single: Female
|
|-
|«Hey Mama»(David Guetta featuring Nicki Minaj, BebeRexha and Afrojack)
|Choice Music Collaboration
|
|-
|rowspan="2"|2016
|Herself
|Choice R&B/Hip-Hop Artist
|
|-
|«Парикмахерская 3»
|Choice Movie Actress: Comedy
|
|-
|2017	
|rowspan="3"|Herself	
|rowspan="3"|Choice R&B/Hip-Hop Artist	
|
|-
|2018
|
|-
|2019
|
|}

Telehit Awards 

|-
||2013
|«Beauty and a Beat» (ft Nicki Minaj)
|Song of the Public
|
|-
|2014
|Herself
|The Golden Butt
|
|-
|2017
|«Swalla»
|Song of the Year
|
|}

The Boombox Fan Choice Awards 

|-
|rowspan="6"|2015
|rowspan="2"|«Anaconda»(Nicki Minaj)
|Hip-Hop Video of the Year
|
|-
|rowspan="3"|Hip-Hop Song of the Year
|
|-
|«Yasss Bish»(Nicki Minaj featuring Soulja Boy)
|
|-
|«Danny Glover (Remix)»(Young Thug featuring Nicki Minaj)
|
|-
||«No Love»(August Alsina featuring Nicki Minaj)
|rowspan="2"|R&B Song of the Year
|
|-
||«Flawless (Remix)»(Beyoncé featuring Nicki Minaj)
|
|}

The Source 

|-
|2012
|Herself
|Woman of the Year
|
|}

UK Asian Music Awards 

|-
|2011
|«2012 (It Ain't the End)»(Jay Sean featuring Nicki Minaj)
|Best Video
|
|}

Urban Music Awards 

|-
|2011
|rowspan="2"|Herself
|rowspan="2"|International Artist of the Year
|
|-
|2018
|
|}

VH1

VH1’s Do Something Awards 

|-
|2012
|Nicki Minaj & Ricky Martin
|Do Something Style
|
|}

VH1 Big In 2015 with Entertainment Weekly 

|-
|2015
|Nicki Minaj
|Honorees
|
|}

VH1P Awards 

|-
|rowspan="3"|2021
|«Anaconda»
|Best 'Scandalize Your Parents' Song
|
|-
|«Roman's Revenge»
|Best Diss Track
|
|-
|«Super Bass»
|Best Pump Me Up Track
|
|}

Virgin Media Music Awards 

|-
|2011
|Nicki Minaj & Rihanna
|Best Collaboration
|
|-
|2012
|«Starships»
|Best Video
|
|}

Webby Award 

|-
|2016
|«Miley, what’s good?»
|Gif of the Year
|
|}

World Music Awards 

|-
|rowspan="17"|2014
|«Beauty and a Beat»
|World’s Best Video
|
|-
|rowspan="2"|«Freaks»
|World’s Best Song
|
|-
|World’s Best Video
|
|-
|rowspan="2"|«Give Me All Your Luvin'»
|World’s Best Song
|
|-
|World’s Best Video
|
|-
|rowspan="3"|Herself
|World’s Best Entertainer of the Year
|
|-
|World’s Best Female Artist
|
|-
|World’s Best Live Act
|
|-
|rowspan="2"|«I'm Out»
|World’s Best Song
|
|-
|World’s Best Video
|
|-
|rowspan="2"|«Love More»
|World’s Best Song
|
|-
|World’s Best Video
|
|-
|Pink Friday: Roman Reloaded
|World’s Best Album
|
|-
|rowspan="2"|«Starships»
|World’s Best Song
|
|-
|World’s Best Video
|
|-
|rowspan="2"|«Turn Me On»
|World’s Best Song
|
|-
|World’s Best Video
|
|}

XXL Awards 

|-
|rowspan="2"|2013
|rowspan="2"|«Beauty and a Beat»
|Best Rapper/Non-Rapper Collaboration
|
|-
|Best Rap Verse on a Justin Bieber Record
|
|}

YouTube Music Awards 

|-
|rowspan="2"|2013
|«Beauty and a Beat»
|Video of the Year
|
|-
|rowspan="2"|Herself
|Artist of the Year
|
|-
|2015
|50 artists to watch
|
|}

Z Awards 

|-
|rowspan="3"|2011
|Pink Friday
|Album of the Year
|
|-
|rowspan="2"|Herself
|Breakout Star of the Year
|
|-
|Best New Artist
|
|-
|2012
|Mariah Carey vs. Nicki Minaj
|Biggest Drama
|
|}

4Music Video Honours 

|-
|rowspan="4"|2011
|Herself
|Best Girl
|
|-
|rowspan="2"|«Super Bass»
|Best Big Beat
|
|-
|Best Video
|
|-
|«Where Them Girls At»
|Best Big Beat
|
|-
|rowspan="6"|2012
|Herself
|Best Girl
|
|-
|rowspan="2"|«Starships»
|Best R&B/Dance
|
|-
|rowspan="4"|Best Video
|
|-
|«Give Me All Your Luvin'»(Madonna featuring Nicki Minaj and M.I.A.)
|
|-
|«Pound The Alarm»
|
|-
|«Turn Me On»(David Guetta featuring Nicki Minaj)
|
|}

Примечания 

Ники Минаж
Списки наград, полученных музыкантами США